Amarok peut désigner :

 Amarok, un album de Mike Oldfield sorti en 1990 ;
 Amarok, un lecteur audio libre, qui tire son nom de l'album éponyme ;
 Amarok, un loup, dans la mythologie inuit ;
 Amarok, un art martial qui s'est développé au début des années 1990 avec le souci de renouer avec les techniques de combats ancestrales en Asie parmi les peuples Turcs ;
 Volkswagen Amarok, un pick-up lancé en 2009 et faisant partie des automobiles fabriquées par Volkswagen ;
 Amarok, un roman (tome 4) de la saga Le Royaume du Nord de Bernard Clavel (1987).

no:Liste over KDE-programmer#Amarok